Funny Girl – musical di Jule Styne e Bob Merrill del 1964
Funny Girl – film del 1968 diretto da William Wyler
Funny Girl – romanzo di Nick Hornby del 2014
Funny Girl – singolo di Laura Rizzotto del 2017